Harlanlewisia  é um gênero botânico da família Lamiaceae

Espécies 
 Harlanlewisia murex
 Harlanlewisia sarmentosa

Ligações externas 
 
 
 
 

Lamiaceae